5-й чемпионат мира по карате прошёл с 21 по 30 ноября 1980 года в Мадриде, Испания. Это был первый турнир, в котором участвовали женщины, но только в дисциплине ката.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Результаты 

Международные спортивные соревнования в Мадриде
1980